1800 год в театре

События 
 30 июня — в Бергамо открылся , возведённый по проекту архитектора  на месте прежнего, существовавшего с  года и сгоревшего в  году.  
 Сентябрь — в Петербурге частный Немецкий театр Жозефа Мирэ временно перешёл в ведомство дирекции Императорских театров. Согласно пожеланию Павла I, директором театра был назначен Август фон Коцебу. Всего полгода спустя, сразу после убийства императора, драматург навсегда покинул пределы России.

Постановки 
 22 марта — в Париже, на сцене Театра Республики состоялась премьера исторической комедии Непомюсена Лемерсье «» (в главных ролях — Франсуа-Жозеф Тальма,  и ).
 14 июня — в Веймаре на сцене Придворного театра состоялась премьера трагедии Фридриха Шиллера «Мария Стюарт» (Елизавета — Каролина Ягеман, Мария — Фос).
 16 сентября — в Париже на сцене Опера-Комик состоялась премьера оперы Адриена Буальдьё «», первый крупный успех композитора.

Деятели театра 
 Фридрих Шиллер переводит на немецкий язык «Макбет» Уильяма Шекспира. 
 Гильбер де Пиксерекур опубликовал пьесу «Селина, или Дитя тайны».

Родились

Скончались

Примечания

Ссылки